E3 Harelbeke 2018 var den 61. udgave af cykelløbet E3 Harelbeke. Det var det 10. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret 23. marts 2018. Løbet blev vundet af hollandske Niki Terpstra fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Magnus Cort kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for 
Mads Pedersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI World Tour 2018